Daniela Vieira da Silva (1980-), dite Dani Vieira, joueuse brésilienne de volley-ball ;
 José Vieira da Silva, homme politique portugais né en 1953 ;
 Marcelo Vieira da Silva Júnior, footballeur brésilien né en 1988 ;
 Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), artiste peintre portugaise ;
 Mariana Vieira da Silva (1978-), femme politique portugaise ;
 Marta Vieira da Silva (1986-), footballeuse professionnelle brésilienne.

Vieira da Silva peut aussi désigner :
 Vieira da Silva, un cratère d'impact sur Mercure, nommé  en hommage à la peintre Maria Helena Vieira da Silva.